

Patronymes 
Krassovski (masculin ; ) ou Krassovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Anton Krassovski (1975-), journaliste russe
Feodossi Krassovski (1878-1948), astronome et géodésiste russo-soviétique,
 (1924- ), mathématicien russe.

Autres 

, un cratère lunaire.

Patronyme russe